Smith’s är en församling (parish) i Bermuda. Smith’s har 5 373 invånare på en yta av 4,9 km² (2012).

Bermuda